Modern Combat ist der Name folgender Videospiele:

 Battlefield 2: Modern Combat, eine Erweiterung für Battlefield 2
 Modern Combat: Sandstorm
 Modern Combat 2: Black Pegasus
 Modern Combat 3: Fallen Nation
 Modern Combat 4: Zero Hour
 Modern Combat 5: Blackout 
 Modern Combat Versus